Silișteni ist 

 der frühere Name der Gemeinde Dimitrie Cantemir im Kreis Vaslui (Rumänien)
 ein Dorf im Kreis Argeș (Rumänien), siehe Silișteni (Argeș)